Alexandre Sowa (1927-2017), coureur cycliste polonais puis français ;
 Jan Sowa (né en 1976), sociologue et essayiste polonais ;
 Marzena Sowa (née en 1979), scénariste de bandes dessinées polonaise et française ;
 Marek Sowa (né en 1967), homme politique polonais, maréchal de Petite-Pologne ;
  (né en 1945), peintre et illustrateur allemand ;
 Theo Sowa (née en 1957), militante ghanéenne.

 Sowa Town, ville et sous-district du Botswana, en Afrique ;
 , secteur « South of Washington » du South End de Boston, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Antonín Sova (1864-1928), poète tchèque